Дарвилл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дарвилл, Артур (род. 1982) — английский актёр.
 Дарвилл, Мишель (род. 1965) — канадская и немецкая гребчиха.
 Дарвилл, Эка (род. 1989) — австралийский актёр.